Nardo Fotaballklubb é um clube de futebol da região de Nardo, na cidade de Trontêmio. Foi fundado em 14 de Janeiro de 1971, atualmente contando com mais de 500 membros. 

A equipe principal dispuita atualmente a segunda divisão masculina.

Ligações externas
Sítio oficial

Clubes de futebol da Noruega
Clubes de futebol fundados em 1971
Trondheim